Donskoje (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Donskoje (Kaliningrad, Osjorsk), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (Elkinehlen, 1938–1946 Elken, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Donskoje (Kaliningrad, Swetlogorsk), einer Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Swetlogorsk (Groß Dirschkeim, Kreis Fischhausen/Ostpreußen)
 [Donskoje], dreier ehemals selbständiger Ortschaften in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (Dothen, Gedau und Schwengels, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 [Donskoje], einer Ortschaft in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (Karolinen, Kreis Gerdauen/Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 Donskoje (Kursk), eines Dorfes in der Oblast Kursk
 Donskoje (Lipezk), eines Dorfes in der Oblast Lipezk
 Donskoje (Nischni Nowgorod), eines Dorfes in der Oblast Nischni Nowgorod
 Donskoje (Orenburg, Beljajewka), eines Dorfes in der Oblast Orenburg, Rajon Beljajewka
 Donskoje (Orenburg, Krasnogwardeiski), eines Dorfes in der Oblast Orenburg, Rajon Krasnogwardeiski
 Donskoje (Orenburg, Sakmara), eines Dorfes in der Oblast Orenburg, Rajon Sakmara
 Donskoje (Primorje), eines Dorfes in der Region Primorje
 Donskoje (Stawropol), eines Dorfes und Rajonverwaltungszentrums in der Region Stawropol
 Donskoje (Tambow), eines Dorfes in der Oblast Tambow
 Donskoje (Twer), eines Dorfes in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Donskoi (Begriffsklärung)
 Donske (Begriffsklärung), ukrainisches Äquivalent